Municipio de Hensley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hensley (condado de Champaign, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Champaign.
 Municipio de Hensley (condado de Johnson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Johnson.